Alberto Orzan (1931-2022) – calciatore italiano
 Bruno Orzan (1927-2008) – calciatore italiano
 Ermenegildo Orzan (1914-2003) – calciatore italiano
 Horacio Orzán (1988) – calciatore argentino
 Martina Orzan (1971) – ex canottiera italiana